Triumf śmierci – motyw w malarstwie europejskim

Tytuły dzieł
 Triumf śmierci – obraz Pietera Bruegla
 Triumf śmierci – powieść Gabriele D’Annunzio